Серия фильмов о Гарри Поттере — серия фильмов, основанных на книгах о Гарри Поттере английской писательницы Дж. К. Роулинг. Серия выпущена компанией Warner Bros. и состоит из одиннадцати фильмов в жанре фэнтези, включая основную серию — начиная с «Гарри Поттер и философский камень» (2001) и заканчивая «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» (2011), — а также спин-офф «Фантастические твари и  где они обитают» (2016) и его сиквелы «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (2018) и «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (2022).

Серия фильмов спродюсирована Дэвидом Хейманом, а Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон сыграли роли главных героев: Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер. Над серией работали 4 режиссёра: Крис Коламбус, Альфонсо Куарон, Майк Ньюэлл и Дэвид Йейтс. Франшиза занимает 4-е место в списке самых прибыльных серий фильмов с 9,2 млрд $ мировой прибыли.

«Гарри Поттер и Дары Смерти» — седьмая, заключительная книга и единственная из серии, которая была поделена на два полнометражных фильма. Первая часть вышла в ноябре 2010 года, а вторая часть вышла в июле 2011 года.

В 2016 году вышел спин-офф, который рассказывает о событиях, произошедших за 65 лет до начала основной саги — «Фантастические твари и где они обитают», основанный на одноимённой книге. Серия «Фантастических тварей» стала продолжением франшизы, а Джоан Роулинг сообщила, что будет пять частей. В 2018 году вышел фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», в апреле 2022 года вышла картина «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».

1 января 2022 года состоялась премьера спецвыпуска «Возвращение в Хогвартс».

Экранизации

Основная серия 
Серия романов о Гарри Поттере была экранизирована в следующих фильмах:
 Гарри Поттер и философский камень — 2001 год.
 Гарри Поттер и Тайная комната — 2002 год.
 Гарри Поттер и узник Азкабана — 2004 год.
 Гарри Поттер и Кубок огня — 2005 год.
 Гарри Поттер и Орден Феникса — 2007 год.
 Гарри Поттер и Принц-полукровка — 2009 год.
 Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1 — 2010 год.
 Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2 — 2011 год.

Спин-оффы-приквелы 
 Фантастические твари и где они обитают — 2016 год.
 Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда — 2018 год.
 Фантастические твари: Тайны Дамблдора — 2022 год.

Театр 
 Гарри Поттер и Проклятое дитя

Телевидение 
В 2021 году стало известно о начале работы над телесериалом, действие которого происходит во вселенной Гарри Поттера.

16 ноября 2021 года был анонсирован ретроспективный спецэпизод в честь двадцатилетия выхода первого фильма франшизы — «Возвращение в Хогвартс». Известно, что в съёмках фильма «Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts» приняли участие все главные звёзды экранизаций. Премьерный показ прошёл 1 января 2022 года на платформе HBO Max.

Внутренняя хронология киновселенной Гарри Поттера

Актёры и персонажи

Съёмочная группа

Кассовые сборы

Реакция критиков и зрителей

Примечания 

Гарри Поттер
Киносерии Великобритании
Киносерии США
Окталогии

Фильмы на английском языке
Молодёжные киносерии